Kurt Barthel ist der Name folgender Personen:

* Kurt Barthel (Pseudonym KuBa; 1914–1967), deutscher Schriftsteller
 Kurt Barthel (Naturist), US-amerikanischer Naturist 
 Kurt Barthel (Politiker) (1921–2007), deutscher Politiker (SPD). Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses (MdA)
 Kurt Barthel (Regisseur) (1931–2014), deutscher Filmregisseur
 Kurt Barthel (General) (* 1932), deutscher Generalmajor